Русановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Русановское сельское поселение Новохоперского района Воронежской области — входит в Новохоперский район
 Русановское сельское поселение Терновского района Воронежской области — входит в Терновский район

Омская область 
 Русановское сельское поселение (Омская область) — входит в Нововаршавский район

Смоленская область 
 Русановское сельское поселение (Смоленская область) — входит в Угранский район